Arnold van den Bergh (notaris), Nederlands notaris en lid van de Joodse Raad voor Amsterdam
 Arnold van den Bergh (ondernemer), Nederlands ondernemer die mede aan de wieg stond van het Unilever-concern